Успеновка — название ряда населённых пунктов.

Казахстан 
 Успеновка — село в Фёдоровском районе Костанайской области.
 Успеновка — прежнее название аула Терисаккан, Хобдинский район Актюбинской области.
 Успеновка — прежнее название аула Бибакан, Алакольский район Алматинской области.
 Успеновка — прежнее название аула Беткайнар, Кордайский район Жамбылской области.
 Успеновка — прежнее название аула Коныртобе, Жуалынский район Жамбылской области.
 Успеновка — прежнее название аула Алшалы, Толебийский район Южно-Казахстанской области.

Киргизия 
 Успеновка — прежнее название села Джерге-Тал, Аксыйский район Джалал-Абадской области.

Россия 
 Успеновка — посёлок в Алейском районе Алтайского края.
 Успеновка — село в Белогорском районе Амурской области.
 Успеновка — село в Бурейском районе Амурской области.
 Успеновка — село в Завитинском районе Амурской области.
 Успеновка — село в Ивановском районе Амурской области.
 Успеновка — деревня в Дюртюлинском районе Башкортостана.
 Успеновка — деревня в Кореневском районе Курской области.
 Успеновка — хутор в Обоянском районе Курской области.
 Успеновка — деревня в Задонском районе Липецкой области.
 Успеновка — деревня в Корсаковском районе Орловской области.
 Успеновка — деревня в Шацком районе Рязанской области.
 Успеновка — село в Минераловодском районе Ставропольского края.
 Успеновка — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области.
 Успеновка — село в Петровском районе Тамбовской области.

Украина 
 Успеновка — село в Петропавловском районе Днепропетровской области.
 Успеновка — село в Покровском районе Донецкой области.
 Успеновка — село в Марьинском районе Донецкой области.
 Успеновка — село в Бердянском районе Запорожской области.
 Успеновка — село в Гуляйпольском районе Запорожской области.
 Успеновка — село в Маловисковском районе Кировоградской области.
 Успеновка — село в Саратском районе Одесской области.

См. также 
 Успенка
 Успенская
 Успенский
 Успенское
 Успенье (значения)